ISS er en forkortelse, som kan betyde:
 ISS (virksomhed) – en international koncern, der beskæftiger sig med rengøring og ejendoms-, kantine- og kontor-services.
 Den Internationale Rumstation – på engelsk International Space Station.

Se også 
 IIS – Microsoft Internet Information Services.